Pati steht für:

 eine Kurzform von Patricia
 Pati (Talsperre), Talsperre in Argentinien
 Pati (Moa), Ort auf der indonesischen Insel Moa
 Pati (Zentraljava), Ort in der indonesischen Provinz Zentraljava
 Pati (Regentschaft), niederländisch-indische Regentschaft in Zentraljava
 Pati (Regierungsbezirk),  indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah

Pati ist der Familienname von:
 Jogesh Pati (* 1937), indischer Physiker

Siehe auch:
 Patti (Begriffsklärung)
 Paty